Lauvøyfjord ist der Name mehrerer Fjorde in Norwegen:

 Lauvøyfjord (Averøy), Fjord in der Gemeinde Averøy
 Lauvøyfjord (Namsos), Fjord in der Gemeinde Namsos
 Lauvøyfjord (Ørland), Fjord in der Gemeinde Ørland